Bán Imre (1890–1944) magyar technikatörténész, jogász
 Bán Imre (1905–1990) magyar irodalomtörténész, egyetemi tanár
 Bán Imre (1970–) közgazdász, politikus (MSZP), önkormányzati képviselő